Штейгер () — немецкая фамилия.

Устаревшее значение слова — горный мастер, заведующий рудничными работами.

Известные носители:

 Штейгеры — баронский род.

 Штейгер, Анатолий Сергеевич (1907—1944) — русский поэт эмиграции. 
 Штейгер, Борис Сергеевич (1892—1937) — сотрудник Наркомпроса и ОГПУ. 
 Штейгер, Пётр Карлович (1893—1958) — советский военачальник, полковник.
 Штейгер, Николай Фридрих (1729—1799) — последний шультейс старого Берна.
 Штейгер, Сергей Эдуардович (1868—1937) — русский офицер и общественный деятель, член IV Государственной думы от Киевской губернии.
 Штейгер, Эдуард (1858—?) — немецкий писатель.
 Штейгер, Эдуард фон (1881—1962) — швейцарский политик, президент.
 Штейгер, Якоб Роберт (1801—1862) — швейцарский политик.

См. также 
 Штайгер

Примечания